Sint-Joostkapel (Breda) een kapel in Breda
Sint-Joostkapel (Gouda) een kapel in Gouda

Joost